Yuanzhou Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuanzhou Qu (härad i Kina, Ningxia), 
 Yuanzhou Qu (härad i Kina, Jiangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar